Чаркас:
 Чаркас (Боливия) — одно из названий города Сукре, столицы Боливии
 Чаркас (Сан-Луис-Потоси) — город в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси